Ante Batarelo (Split, 1984. november 21. –) horvát labdarúgó.

Jegyzetek

Források
Ante Batarelo oldala a Transfermarkt.com-on
hlsz.hu

Horvát labdarúgók
1984-ben született személyek
Élő személyek
Splitiek
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Haladás labdarúgói
Az NB I labdarúgói